Gamp steht für:

 Gamp (Hallein), eine Katastralgemeinde und Ortschaft der Stadt Hallein im österreichischen Bundesland Salzburg
 GAMP also Abkürzung für Good Automated Manufacturing Practice

Gamp ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Gamp (1856–1910), deutscher Bildhauer
 Stephanie Gamp (* 1973), deutsche Juristin und Richterin am Bundesverwaltungsgericht